Колина — многозначный термин.

Фамилия 
 Колина, Елена (род. 1959) — российская писательница.

Топоним 
 Колина — подрайон Мадрида.
 Колина — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Колина — город в Чили.